Kecmanović ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Kecmanović (1942–2014), jugoslawischer Psychiater
 Miomir Kecmanović (* 1999), serbischer Tennisspieler
 Nenad Kecmanović (* 1947), jugoslawischer bzw. bosnischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Vladimir Kecmanović (* 1972), serbischer Schriftsteller
 Vojislav Kecmanović (1881–1961), jugoslawischer Politiker